Cutolo ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Cutolo (1899–1995), italienischer Historiker, Fernsehmoderator und Schauspieler
 Raffaele Cutolo (1941–2021), italienischer Mobster